De FA Community Shield 2013 zal worden gespeeld op 11 augustus 2013 in het Wembley Stadium tussen de winnaars van de Premier League, Manchester United en de FA Cup 2012/13, Wigan.

Wedstrijd

Details

Zie ook

 Engels voetbalkampioenschap 2012/13
 FA Cup 2012/13

FA Community Shield
Sportevenement in Londen
Supercup voetbal in 2013